Дхармача́кра-праварта́на-су́тра («Сутра запуска Дхармачакры», «Dharma-cakra-pravartana Sutra» — транслитерация с санскрита, «Dhammacakkappavattana Sutta» — транслитерация с пали) — самая первая проповедь Будды, произнесённая им более 2500 лет назад около города Бенарес (Варанаси), в Оленьей роще, перед пятью аскетами, с которыми он практиковал ранее, ещё до достижения им Пробуждения. Отсюда зачастую употребляемое название проповеди «Бенареская беседа» («Benares Discourse»). Символика буддизма гласит, что в этот день была повёрнута Дхармачакра (по воззрениям школ махаяны — в первый из трёх раз), и тем самым учение Будды получило своё начало.

Дхармачакра-правартана-сутра содержит в сжатом виде основные положения буддизма:

Так я слышал.
Однажды Блаженный находился в Бенаресе в Заказнике (роще) «Заход [созвездия] Провидцев».
И там Блаженный обратился к пятерым монахам:
«Есть о монахи две крайности, которым не следует подвижник.
Какие две?
Одна — это склонность ко всяким похотям, пошлая, низкая...
Другая — это склонность себя изнурять, тяжкая, бессмысленная.
Какая же дорога ведёт к знанию, к умиротворению, к постижению, к пробуждению?
Это благородная восьмеричная стезя».

Далее Будда излагает четыре благородные истины и в завершение напоминает ещё раз о восьмеричном пути, который уже назван им в начале проповеди.

Дхармачакра-правартана-сутра содержит основу учения Будды: достижение пробуждения посредством как аналитического знания (практически эта проповедь — своеобразный анализ бытия), так и практики медитации и достижения состояния нирваны (нирвана — аспект пробуждения, в буддизме это не просто «блаженное расслабленное состояние») — то есть речь идёт о практике «Срединного пути» («Восьмеричного Пути»), разумной работы над мышлением с целью очистки ума от умопомрачений, аффектов (терминология А. В. Парибка, термин «аффекты» в смысле «клеши» он предложил при переводе палийских текстов) — клеш с одновременным философским осознанием Четырёх Благородных Истин.

Сутра существует на языке пали, на санскрите, китайском, японском и других языках в рамках канонов на этих языках. На европейские языки переводилась многократно. На русский язык переведена российским буддологом и переводчиком А. В. Парибком в 1989 г.

Примечания

Литература 
 Bodhi, Bhikkhu (trans.) (2000). The Connected Discourses of the Buddha: A Translation of the Samyutta Nikaya. — Somerville, MA: Wisdom Pubs. — ISBN 0861713311.
 Dhamma, Ven. Dr. Rewata (1997). The First Discourse of the Buddha. — Somerville, MA: Wisdom Pubs. — ISBN 0861711041.
 Gombrich, Richard (1988, repr. 2002). Theravada Buddhism: A Social History from Ancient Benares to Modern Colombo. — London: Routledge. — ISBN 0415075858.
 Ñanamoli Thera (trans.) (1993). Dhammacakkappavattana Sutta: Setting Rolling the Wheel of Truth. — on-line.
 [ Норман, Кеннет Рой ] Norman K. R. (1982). The Four Noble Truths: a problem of Pali syntax // Hercus L. A. et al (ed.). Indological and Buddhist Studies: Volume in Honour of Professor J. W. de Jong on his Sixtieth Birthday. — Canberra. — P.377-391.
 Piyadassi Thera (trans.) (1999). Dhammacakkappavattana Sutta: Setting in Motion the Wheel of Truth. — on-line
 Thanissaro Bhikkhu (trans.) (1993). Dhammacakkappavattana Sutta: Setting the Wheel of Dhamma in Motion. — on-line
 Сутра запуска колеса проповеди / Пер. А. В. Парибка // Вопросы Милинды (Милиндапаньха) / Пер. с пали, исслед. и коммент. А. В. Парибка. М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1989. — 485 с. — С.445-451 [Приложение 2]. — (Памятники письменности Востока. LXXXVIII. Bibliotheca Buddhica. XXXVI). — ISBN 5020165549

Ссылки 
 Pāli version of the Dhammacakkappavattana Sutta
 Dhammacakkappavattana Sutta read aloud (talking book) by Guy Armstrong
 Dhammacakkappavattana Sutta на пали и русском

Буддийские источники